Premijer liga (bjeloruski: Вышэйшая ліга) najviše je nogometno ligaško natjecanje u Bjelorusiji.

Natjecanje organizira Bjeloruski nogometni savez. Broj klubova u natjecanju je varirao tijekom godina s 17 na trenutnih 12. Svaki klub igra s drugim tri puta tijekom sezone. Na kraju sezone jedna momčad ispada iz lige dok prvak Bjeloruske prve lige ulazi na njezino mjesto.

Povijest
Premijer liga Bjelorusije je osnovana 1992. godine. Prvi sudionici su bili Dinamo Minsk jedini bjeloruski predstavnik u prvoj Sovjetskoj ligi, pet klubova koji su se natjecali na nižim nivoima natjecanja u SSSR-u, a ostalih 10 ekipa su bili članovi Prve lige Bjeloruske SSR.
Odlučeno je da se promjeni sistem natjecanja, odnosno da se promjeni sezona lige od sovjetskog stila (jednogodišnja) u europski sistem igranja u dvije godine (jesen-proljeće). Da bi to omogućili, prvo prvenstvo u sezoni (1992.) je odigrano sa 16 ekipa po jednostrukom liga sistemu od 15 kola (utakmice bez uzvrata). Liga je počela 18. travnja, a završila 20. lipnja. Zbog skraćenja sezone iz lige nije ispala nijedna ekipa a liga je popunjena jednom ekipom iz drugog ranga. Tako je sezona 1992. – 1993. odigrana sa 17 ekipa, da bi već od sljedeće bila vraćena na 16 ekipa. U 1995. eksperiment sa sistemom jesen-proljeće, pokazao se neuspješnim i nepodobnim za nogomet zbog loših vremenskih uvjeta u Bjelorusiji u kasno ljeto i rano proljeće, pa je donesena odluka da se sezona vrati na igranje u jednoj godini. Natjecanje 1995. godine je održano kao i u prvoj sezoni (samo pola sezone) da bi od početka sljedeće sezone 1996. počelo igranje od travnja do listopada.

Do 2000. godine broj ekipa u ligi se mijenjao nekoliko puta. U 2001. liga je svedena na 14 klubova, ali u 2003. je proširena ponovo na 16. Početkom 2005., pošto su se dva kluba povukla prije početka sezone, liga je ponovo svedena na 14 klubova, da bi se opet proširila na 16 u 2008. Iste godine donesena je odluka da se postupno smanjuje broj klubova lige, pa je smanjen na 14 u 2009. i konačno 12 u 2010. U sezoni 2010. svi klubovi će prvi put međusobno igrati tri puta. Igra se ukupno 33 utakmice po dvije doma a jedna u gostima ili obrnuto.
U prvim prvenstvima u ligi je dominirao Dinamo Minsk, koji je osvojio ligu 5 puta za redom (sve sezone između 1992. i 1995.). Tokom sljedećih 10 sezona 7 različitih klubova je uspjelo da završi sezonu kao pobjednik: Slavija Mozir (1996.), Dinamo Minsk (1997., 2004.), Dnjepro Mogiljov (1998.), Bate Borisov (1999., 2002.), Belšina Babrujsk (2001.), Gomel (2003.), Šahtjor Soligonsk (2005.). Od 2006. lider lige je Bate Borisov, koji je osvojio sedam prvenstva zaredom (2006. – 2012) i postao prvi bjeloruski klub koji stigao do grupne faze Lige prvaka (2008., 2011. i 2012.) i Europske lige (2009. i 2010.).

Sudionici lige 2012. godine

Statistika

Vječna tablica klubova Premier lige Belorusije

1. Za klubove koji su preimenovani, njihovo ime navedeno je u posljednjoj sezoni Premier ligi koju je igrao. Sadašnji članovi su navedene u boldu.
2. Uključuje prvenstva 2002. (igranje play-off) i 2004. (ispadanje play-off) te 14 nastupa Dinama-93 u sezoni 1998
3. Za potrebe ovog tablice, svaka pobjeda je vrijedna tri boda. Tri boda je sustav koji usvojen u jesen 1995.

Vanjske poveznice
Službena stranica 
 RSSSF.com
 football.by

Prvoligaška nogometna natjecanja
Nogomet u Bjelorusiji